Le tir aux pigeons peut désigner :

 Ball-trap ou tir aux pigeons d'argile
 Tir aux pigeons vivants, discipline olympique aujourd'hui abandonnée, voir par exemple Jeux olympiques de 1900
 Tir aux Pigeons (Aix-les-Bains), un quartier